Louis Gautier peut désigner :

 Louis Gautier (1810-1884), homme politique français du  siècle,
Louis Gautier (1956-), haut-fonctionnaire français spécialiste des questions de stratégie et de défense.

Voir aussi 
 Louis Gauthier (1944-), écrivain canadien,
 Louis Gaultier dit l'abbé Gaultier (vers 1746-1818), auteur de plusieurs ouvrages de pédagogie, précurseur de l'école mutuelle